Nicholas Brown peut désigner :
 Nicholas Brown, pirate anglais actif au large des côtes de la Jamaïque au début du XVIIIe siècle ;
 Nicholas Edward Brown, botaniste britannique.